Karl August Senff (1770-1838), un peintre, graveur et professeur Germano-Balte
 Nida Senff (1920-1995), une nageuse néerlandaise
 Theresa Senff (1982-), une coureuse cycliste allemande
 , une gymnaste artistique féminine allemande
  (1815-1900), un éditeur allemand